Cuestión de honor  puede referirse a:

Cuestión de honor (1992), título que tuvo para su distribución en Hispanoamérica la película A Few Good Men.
Cuestión de honor (2008), título que tuvo para su distribución en España la película Pride and Glory.
Cuestión de honor, serie de televisión turca.